L'expression Oscars du cinéma 1982 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1982 et honorait des films sortis en 1981.

Pour les films sortis en 1982 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1983.